Shay Given (Lifford, Írország, 1976. április 20.) több mint százszoros ír válogatott labdarúgó, 2018-tól az angol Derby County kapusedzője.

Pályafutása

Klubcsapatban

Newcastle United 

12 évet töltött el a Newcastle United-nél.

Manchester City 

2009 januárjában 7 millió fontért leigazolta az ekkor fél éve a világ leggazdagabb klubjának számító Manchester City. 15 bajnokin lépett pályára, de a csapat csalódásra csak tizedik lett.

A 2009-10-es szezonra a csapat kölcsönadta Joe Hartot az élvonal egyik újoncának, a Birmingham Citynek, így Given lett az első számú hálóőr.

A következő idény kezdetén visszatért Hart, ami azt jelentette, hogy az ír kapus az egész idényt végigpadozta; nem játszott egyetlen mérkőzésen sem.

Aston Villa 

2011-ben 3,5 millió fontért igazolta le az Aston Villa. Az ekkor a Tottenhambe távozó 40 éves amerikai kapus, Brad Friedel pótlására szerezték meg, öt évre írt alá, azaz szerződése lejártakor elődjéhez hasonlóan 40 éves lesz.

Első itteni idényében alapember volt.

2012-13-ban Brad Guzan kiszorította a kezdőből.

Válogatott 

1996 és 2016 között volt az Ír válogatott kapusa, ezalatt 134 mérkőzésen játszott, aminél hazája nemzeti színeiben csak Robbie Keane lépett többször pályára.

Játékos statisztikái

Klubokban

A Válogatottban

Jegyzetek

Források 

Ír labdarúgók
A Celtic labdarúgói
A Blackburn Rovers labdarúgói
A Swindon Town labdarúgói
A Sunderland labdarúgói
A Newcastle United labdarúgói
A Manchester City labdarúgói
Az Aston Villa labdarúgói
A Middlesbrough labdarúgói
A Stoke City labdarúgói
Labdarúgókapusok
A 2002-es világbajnokság labdarúgói
A 2012-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
1976-ban született személyek
FA-kupa győztes labdarúgók
Élő személyek
A Premier League labdarúgói